Sarajewo Główne – stacja kolejowa w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie. Jest największą stacją kolejową w kraju. Posiada 3 perony.

Stacje i przystanki kolejowe w Bośni i Hercegowinie
Transport w Sarajewie